Новоильи́нка — село в Хабарском районе Алтайского края России. Административный центр Новоильинского сельсовета

География 
Расположено в 380 км к северо-западу от Барнаула, в 22 км к юго-западу от районного центра, села Хабары, по берегам реки Бурла.

Транспорт

До ближайшей железнодорожной станции Краснозёрское, расположенной в селе Половинное, 20 км.

 Достопримечательности
В двух километрах от села археологи нашли поселение эпохи поздней бронзы Новоильинка и поселение Новоильинка 1, в котором в 1994, 1996 и 1998 годах велись раскопки.

История 
Основано в 1891 году. Относился к Карасукской волости Барнаульского уезда. 93 семьи переселились в данную местность из Курской губернии по разрешению Земельной части Главного управления Алтайского округа. Позднее (1893-1894 годы) сюда начали переселяться крестьяне из окрестных сёл и переселенцы из центральной части России, а также ходоки из Харьковского уезда, вслед за которыми в село приехали украинцы. Крестьяне растили яровой хлеб, занимались скотоводством. Жители южной части России возделывали бахчи и сажали баклажаны с арбузами, удивляя сибиряков невиданными продуктами.

Других промыслов не было, кроме малочисленной строительной артели и 2-3 портных. Покупали и продавали продукты в соседних старожильческих сёлах.

В 1928 году село Ново-Ильинка состояло из 458 хозяйств. Центр Ново-Ильинского сельсовета Хабарского района Славгородского округа Сибирского края.

Население

Инфраструктура 
В селе есть школа, МБОУ «Ильинская СОШ», детский сад «Боровичок», крестьянские фермерские хозяйства, муниципальное унитарное предприятие «Новоильинское МОКХ», досуговый центр МКУК «Новоильинский КДЦ», ФАП, почтовое отделение, торговые и иные организации .

Примечания 

Населённые пункты Хабарского района